Кат может означать:
 Кат () — монотипный род кустарников семейства Бересклетовые.
 кат (устаревшее слово) — палач.
 кат — кран для подъёма якоря.
 кат (жаргон от  — «резать», по названию тега <cut>; чаще сочетается с предлогом «под») — скрытая часть текста в блоге или форуме, для просмотра которой необходимо выполнить какие-то действия.
 Кат — тип корейской традиционной шляпы, которую носили мужчины вместе с ханбоком во времена династии Чосон.
 Кат или шат — историческое название небольших парусных транспортных судов, которые использовались в европейских странах.

Персоналии 
 Кат, Вим (1904—1990) — нидерландский легкоатлет.
Кат Иль-хан Багадур-шад — каган Восточно-тюркского каганата с 620 по 630 год.
 Кат, Теучеж Мадинович (род. 1945) — народный художник РФ (2007).
 Кат Ши — персонаж шотландского фольклора.

Топоним 
 Кат — улица на стыке лондонских районов Ламбет и Саутворк
 Кат — прежнее название села Орденоносное в Джанкойском районе Крыма
 Кат — прежнее название исчезнувшего села Видное в Джанкойском районе Крыма
 Кат — прежнее название исчезнувшего села Сторожевое в Джанкойском районе Крыма

См. также 
 Катт